Вачіравіт Чіваарі (;  27 грудня 1997), також відомий як Брайт () — тайський актор, співак і модель. Найбільш відомий за роллю Саравата в телесеріалі «Тому що ми разом» і Тама в «F4 Таїланд: Квіточки після ягідок».

Біографія 
Вачіравіт народився 27 грудня 1997 року в Накхонпатхомі, Таїланд, як Кунлаторн Чиваарі, його батько тайсько-американського походження та матір тайсько-китайського походження. У дитинстві його батьки розлучилися, і він ріс у Таїланді зі своїми родичами по материнській лінії, виховуючись зі своїми двоюрідними братами. Походив із сім'ї музикантів, а його дядько володів музичною школою. У віці 10 років Вачіравіт почав вивчати кілька музичних інструментів, включаючи гітару, бас та барабани.

Вачіравіт отримав неповну середню освіту у школі Суанкуларб Віттаялай та повну середню освіту у школі Тріам Удом Сукса. Спочатку взяв участь в інженерній програмі з англійської мови (TEPE) на інженерному факультеті Університету Таммасат, але натомість вирішив отримати ступінь бакалавра з маркетингу (міжнародна програма) в Бангкокському університеті.

Бізнес 
Незабаром після успіху телесеріалу «Тому що ми разом» Вачіравіт відкрив свій перший магазин товарів під торговою маркою Astro наприкінці травня 2020 року, виручка від продажі яких надходить до Фонду Сеуба Нахасатієна для збереження природи у Таїланді.

Погляди 
Вачіравіт висловив підтримку ЛГБТ-спільноті. Актор також виступив за легалізацію одностатевих шлюбів у Таїланді.

Критика 
На початку квітня 2020 року Вачіравіт був залучений до суперечок після того, як йому сподобався твіт у соціальній мережі Twitter від тайського фотографа, що містить чотири зображення міського пейзажу з підписом, у якому Гонконг ненавмисно згадується як країна. Це викликало обурення у китайських фанатів і змусило його вибачитися. Хоча це тимчасово вирішило проблему, він знову опинився в центрі скандалу після того, як китайські користувачі мережі відгукнулися на онлайн-повідомлення його тодішньої подруги. Серед них був ретвіт з приводу теорії змови про COVID-19 та пост у Instagram від 2017 року, в якому вона відповіла на запитання користувача (одного з її друзів), який запитував про її стиль одягу, що це «стиль тайванської дівчини» (КНР вважає Тайвань частиною своєї країни). Деякі китайські фанати також закликали до бойкоту телесеріалу "Тому що ми разом", в якому він - один із головних акторів.

25 червня 2020 року GMM Grammy, компанія-засновник GMMTV, де він є талановитим фахівцем, направила юристів до Відділу боротьби з технологічними злочинами для подання позовів проти користувачів соціальних мереж, звинувачених у поширенні шкідливих повідомлень про нього.

Фільмографія

Кіно

Телебачення

Дискографія

Визнаний виконавець

Нагороди

Примітки

Посилання 

Тайські актори